Васи́лий Па́влович Васи́льев (, Нижний Новгород — , Санкт-Петербург) — руcский учёный-синолог, буддолог, санскритолог. Академик Петербургской АН (1886; член-корреспондент — 1866). Декан Восточного факультета Санкт-Петербургского университета (1878—1893).

Биография 
Сын мелкого чиновника Нижнего Новгорода родился  года. В шестилетнем возрасте был οтдан в уездное училище и окончил здесь курс в первый раз в 9 лет, после чего был определён в Нижегородский уездный суд на должность копииста; но после указа 1827 года, которым дозволялось зачислять на государственную службу молодых людей не ранее 14-летнего возраста, опять был определён в уездное училище — в третий класс, из которого в 1828 году был переведён в гимназию.

По окончании гимназии в 1834 году поступил в Казанский университет, где слушал лекции по отделу восточных языков историко-филологического факультета. После окончания курса в 1837 году ему было предложено отправиться в Пекин вместе с Русской духовной миссией для изучения санскрита, тибетского и китайского языков. Два года он готовился к поездке и занимался в это время изучением буддизма по монгольским источникам. Результатом этих занятий была первая, не изданная в печати, учёная работа, озаглавленная «Дух Алтан-гэрэл’а» (о Сутре Золотого Блеска), заключавшая в себе подробный разбор основ буддийской философии. Это сочинение доставило В. П. Васильеву в 1840 году  степень магистра восточной словесности.

В 1840 году В. П. Васильев отправился в Пекин и прожил там безвыездно больше девяти лет, посвящая всё своё время изучению языков китайского, тибетского, санскритского, монгольского и маньчжурского. Его научные занятия при этом должны были раздробляться на изучение литератур самых разнообразных и притом совершенно новых для Европы. В своей учёной деятельности он коснулся разных отделов знаний о Востоке. На каждой его работе лежала печать своеобразного и самостоятельного взгляда на предмет, подлежащий его исследованиям, так как источниками для этих исследований служили только сочинения на языках восточных.

В 1850 году В. П. Васильев возвратился из Китая, а в 1851 году был назначен в Казанский университет экстраординарным профессором по кафедре китайской и маньчжурской словесности. С 1852 года — член Русского географического общества, с 1857 года — член-корреспондент Русского археологического общества.

В 1855 году он был переведён в Санкт-Петербургский университет; преподавал маньчжурский язык (1856—1893), читал курсы «Китайский язык и толкование авторов» (1856—1899), «Сочинения по китайской философии и литературе» (1868—1897) и «История Китая и история китайской литературы» (1871—1888) на Восточном факультете. Был деканом Восточного факультета университета в 1859 и 1878—1893 годах. Был утвержден в степени доктора восточных языков в 1864 году после защиты диссертации «Сведения о маньчжурах во времена династий Юань и Мин». Для студентов им были изданы: «Маньчжурско-Русский словарь» (1866); «Анализ китайских иероглифов» (1866); «Китайская хрестоматия», в трёх томах (1868); «Графическая система китайских иероглифов. Опыт первого китайско-русского словаря» (1867); «Примечания на третий выпуск китайской хрестоматии. Перевод и толкования Шицзина» (1882); «Примечания на второй выпуск китайской хрестоматии. Перевод и толковании Лунь-юй’я» (1884); «Анализ китайских иероглифов. Ч. II. Элементы китайской письменности» (1884); «Очерки истории китайской литературы» (1885); «Материалы по истории китайской литературы. Лекции, читанные студентам С.-Петербургского университета» (1888). Большинство этих трудов вышло уже вторыми изданиями, которые В. П. Васильев предпринимал в разное время, видоизменяя указанные учебники разными дополнениями, сокращениями и поправками.

В 1866 году стал член-корреспондентом Петербургской Академии наук; 11 января 1886 года был утверждён ординарным академиком АН по части восточной словесности.

В 1870 году Васильев ходатайствовал о принятии в преподаватели Петербургского университета японца В. И. Яматова, благодаря чему на Восточном факультете (до того часто называвшемся китайско-монгольским факультетом) началось преподавание японского языка.

Скончался в Санкт-Петербурге  года.

Награды 
Был произведён в действительные статские советники 8 февраля 1869 года, в чин тайного советника — 1 января 1885 года. Был награждён орденами: Белого орла (1892), Св. Владимира 2-й ст. (1887), Св. Анны 1-й ст. (1878), Св. Станислава 1-й ст. (1874).

Был награждён Константиновской медалью РГО (1870) за сочинение «Буддизм, его догматы, история и литература».

Оценка деятельности 
В своих трудах Васильев впервые в отечественной науке предпринял попытку систематического изложения истории развития буддийской мысли. Кроме того, он был в числе первых востоковедов, поставивших вопрос о выработке адекватного языка описания буддийского духовного опыта, о критериях выбора аналогов для перевода категорий буддийского учения на европейские языки, в частности, о возможности применения таких понятий, как «спасение», «подвижничество», «святость», «божественное», «духовное», «плотское», «грех», к буддийским реалиям.

Научное наследие 
Как писали современники, коллеги Васильева, главнейшими из его ученых работ должны быть признаны следующие:

а) по части географии восточной Азии: в бытность свою в Пекине издал большую карту китайских владений на китайском языке и, помимо того, составил особые исторические карты Китая при 12 различных царствовавших в нём династиях. Здесь, рядом с нынешним названием местностей, показано название их в каждую данную эпоху; древние и несуществующие ныне города подписаны красною тушью. В 1852 г. поместил в «Журнале Министерства народного просвещения» статью: «Центральная Азия и главные хребты гор в китайских владениях», а в следующие за сим года, до 1857, напечатал в Записках Географического Общества «Описание Маньчжурии», «Записку о Нингуте», «О реках, впадающих в Амур», и «О существовании огнедышащей горы в Маньчжурии»;

б) по истории напечатал следующие исследования: «История и древности восточной части Средней Азии с Χ по XIII в., с приложением перевода китайских известий о киданях, чжурчженях и монголо-татарах» (1861 г.); «Сведения о маньчжурах во времена династий Юань и Мин» (1861 г.); «Русско-китайские трактаты» (1861 г.); «О движении магометанства в Китае» (1867 г.);

в) по литературе обратил на себя внимание ученого мира своими статьями, напечатанными за 1856 г. в бюллетенях Имп. Акад. Наук: «Die auf den Buddismus bezüglichen Werke der Universitäts-Bibliothek zu Kazan» и «Notice sur les ouvrages en langues de l’Asie orientale, qui se trouvent dans la bibliothéque de l’Université de St. Petersbourg». Статья эта была перепечатана потом в «Institut» и, в переводе на русский язык, в журнале «Русский вестник». Не менее важны также его статьи в «Журнале Министерства народного просвещения»: «Графическая система китайских иероглифов» и «Об отношении китайского языка к среднеазиатским»;

г) по религии были напечатаны сочинения: «Буддизм, его догматы, история и литература» (ч. I — введение и ч. III — «История буддизма в Индии Даранаты»); «Религии Востока: конфуцианство, буддизм и даосизм». Занимался изданием «Буддийского терминологического словаря».

Кроме вышеупомянутых трудов, В. П. Васильев помещал в разных журналах и газетах не менее интересные статьи, из числа коих можно отметить: «О далай-ламах в Тибете»; «Воспоминания о Пекине»; «Выписки из дневника, веденного в Пекине»; «Открытие Китая» (1859); «Две китайские записки о падении Кульджи и о занятии её русскими» (1872); «По поводу путешествии Гюка и Габе в Тибет» («Изд. Русск. Геогр. Общ.» 1872); «Россия и Средняя Азия» («Бирж. Ведомости». — № 135. — 1872); «Китайские посольства в Россию», «Голод в Китае»; «Современное положение Азии: китайский прогресс» (1883); «История японского уголовного судопроизводства»; «О преподавании восточных языков в России» и др.

Кроме того, он участвовал в газетах «Северная пчела», «Голос», «Биржевые Ведомости» и «Новое Время», где время от времени появлялись его сообщения о современном положении Китая и разных политических происшествиях на дальнем Востоке, которые извлекались им из пекинских газет.

Помимо своей специальной области знаний, В. П. выступал в печати и по отделу социальных наук; таковы его статьи: «Три вопроса», «Ассигнации — деньги» и «О поземельном устройстве».

Подробнее о библиографии трудов В. П. Васильева см.: Козин С. А. Библиографический обзор изданных и неизданных работ академика В. П. Васильева, по данным Азиатского музея АН СССР // Изв. АН СССР. VII сер. Отд. обществ. наук. — , 1931. — № 6. — С. 759—774.

Память 
На фасаде Дома академиков в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 7-я линия Васильевского острова, 2/1, лит. А, где В. П. Васильев жил с 1891 по 1900 год, установлена мемориальная доска в память об ученом.

Семья 
Жена — Софья Ивановна урождённой Симонова (1832—1868), дочь ректора Казанского университета И. М. Симонова. В 1868 году, в момент смерти жены, Василий Павлович остался с 7 детьми.
 Сын — Александр Васильевич Васильев (1853—1929), математик, земский деятель, член I Государственной Думы и Государственного совета.
 Дочь — Аглаида Васильевна Васильева (1854—?)
 Сын — Николай Васильевич Васильев (1857—?)
 Дочь — Лидия Васильевна Васильева (Барановская) (1860—1950), замужем за Всеволодом Степановичем Барановским
 Дочь — Мария Васильевна Васильева (Барановская) (1863—?), замужем за Львом Степановичем Барановским, её дочь Ольга — первая жена А. Ф. Керенского
 Сын — Владимир Васильевич Васильев (1866—?)
 Сын — Сергей Васильевич Васильев (1867—1950), ветеринар Свияжского уезда
 Дочь — Софья Васильевна Васильева (1867—?)
 Дочь — Нина Васильевна в замужестве Вороновская (?—?), замужем за Дмитрием Андреевичем Вороновским.

Примечания

Литература 
 
 
 Волкова М. П. История и конфуцианство — два раздела маньчжурской литературы. [В. П. Васильев как один из первых исследователей маньчжурской литературы] // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. С. 69—88.
 Гончаров С. Я. «Цзинь чжи» (Описание государства Цзинь) в переводе В. П. Васильева (К оценке источника и перевода) // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. С. 188—198.
 
 История и культура Китая. Сб. памяти акад. В. П. Васильева / отв. ред. Л. С. Васильев. — : Наука, 1974.
 Кожин П. М. «Шёлковый путь» и кочевники (Некоторые вопросы средневековой этногеографии Центральной Азии) [Значение трудов В. П. Васильева] // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. — С. 31—43.
 Кычанов Е. И. «Маха праджня парамита» сутра на тангутском языке. [Значение трудов В. П. Васильева для изучения буддийского канона] // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. — С. 55—63.
 Мальцева Е. В. В. П. Васильев как исследователь китайской литературы // Материалы по истории и филологии Центральной Азии. Вып. 4. — Улан-Удэ, 1970. — С. 9—11.
 Мартынов А. С. Идеологическая полемика в начале эпохи Тан и её место в истории религий Китая. [Работа В. П. Васильева «Религии Востока: конфуцианство, буддизм, даосизм»] // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. — С. 3—21.
 Машкина Н. И. Научная сессия, посвящённая 150-летию со дня рождения В. П. Васильева // НАА. — 1968. — № 4. — С. 239—241.
 Никольская С. В. «Очерк истории китайской литературы» В. П. Васильева и роман У Чэнъэня «Путешествие на Запад» // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. — С. 44—55.
Орешкова Е. О русском синологе акад. В. П. Васильеве // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1968. — 2 октября (№ 20295). — С. 4.
 Патрушева М. А. О трудах В. П. Васильева по истории Маньчжурии // 17-я НКОГК. Ч. 2. — : Наука, 1986. — С. 191—192.
 Пубаев Р. Е. Академик В. П. Васильев — первый исследователь тибетской исторической литературы в России // Востоковедные исследования в Бурятии. — Новосибирск, 1981. — С. 62—78.
 Русский китаевед академик Василий Павлович Васильев (1818—1900) // Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 2. — : Наука, 1956. — С. 234—340.
 Самойлов Н. А. Публицистика академика В. П. Васильева и некоторые вопросы общественно-политического развития Китая второй половины XIX века // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. 11. — : ЛГУ, 1988. — С. 172—190.
 Семенас А. Л. Значение трудов В. П. Васильева по китайской лингвистике // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. — С. 89—105.
 Сорокин Ю. А. Академик В. П. Васильев как маньчжуровед // Восточная филология. Характерологические исследования. — : Наука, 1971. — С. 213—219.
 Торчинов Е. А. Труды В. П. Васильева и актуальные проблемы изучения даосизма // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. — С. 22—31.
 Хохлов А. Н. Внешняя политика цинского Китая в публикациях В. П. Васильева (К 175-летию со дн. рожд.) // 25-я НКОГК. — : Наука, 1994. — С. 276—283.
 Хохлов А. Н. В. П. Васильев о Кяхте и кяхтинской торговле (из эпистолярного наследия русского востоковеда) // 13-я НКОГК. Ч. 2. — : Наука, 1982. — С. 224—240.
 Хохлов А. Н. Пекинский дневник В. П. Васильева // 22-я НКОГК. Ч. 3. — : Наука, 1991. — С. 208—221.
 Академик-востоковед В. П. Васильев: Казань – Пекин – Санкт-Петербург (очерки и материалы): [кол. монография] / Р. М. Валеев, Х. Валравенс, В. Г. Дацышен и др.; сост. Т. А. Пан; отв. ред. Р. М. Валеев и И. В. Кульганек. Вступит. слова: В. С. Мясников, И. Ф. Попова, И. Р. Гафуров. — ; Казань: [Петерб. Востоковедение], 2021. — 320 с.: ил.

Ссылки 
 В. П. Васильев о китайском прогрессе
 Фонд В. П. Васильева в Архиве РАН (описание)
 Шагинян А. К. Васильев Василий Павлович // Биографика СПбГУ

Востоковеды Российской империи
Синологи Российской империи
Буддологи Российской империи
Путешественники в Китай
Лингвисты Российской империи
Выпускники Нижегородской гимназии
Действительные члены Петербургской академии наук
Персоналии:Русская духовная миссия в Пекине
Тунгусо-маньчжуроведы
Тайные советники
Члены Русского географического общества до 1917 года